Plectrotarsus är ett släkte av nattsländor. Plectrotarsus ingår i familjen Plectrotarsidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Nattsländor
Plectrotarsus